Айзея Томас:
 Томас, Айзея (род. 1961) — американский баскетболист и тренер, двукратный чемпион НБА в составе «Детройт Пистонс».
 Томас, Айзея (род. 1989) — американский баскетболист.